Джойс () — прізвище ірландського походження. В США використовується також як чоловіче та жіноче ім'я.

Прізвище 
 Барнабі Джойс (;  1967) — австралійський політик.
 Вільям Джойс (; 1906—1946) — нацистський пропагандист, ведучий англомовних передач німецького радіо.
 Джеймс Джойс (, ; 1882—1941) — ірландський письменник.
 Джозеф Джойс (;  1985) — британський професійний боксер, що виступає у важкій ваговій категорії.
 Джон Джо Джойс (;  1987) — ірландський боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Еліс Джойс (; 1890—1955) — американська акторка.
 Кара Лінн Джойс (;  1986) — американська плавчиня, олімпійська медалістка (2004, 2008).

Ім'я 
 Джойс Банда (;  1950) — президент Малаві (2012—2014).
 Джойс ДіДонато (;  1968) — американська оперна співачка (меццо-сопрано).
 Джойс Енелей ;  1947) — британська жінка-політик, член Консервативної партії.
 Джойс Керол Оутс (;  1938) — американська письменниця, драматургиня, викладачка.
 Джойс Майєр (;  1943) — американська християнська проповідниця, телевангелістка, письменниця.
 Джойс Сомбрук (;  1990) — нідерландська хокеїстка на траві, олімпійська чемпіонка (2012).
 Джойс Чен (, уроджена — Ляо Цзя-Ай, ; 1917—1994) — китайсько-американська кухарка, рестораторка, авторка, телеведуча та підприємиця.

Інше 
 5418 Джойс (5418 Joyce) — астероїд головного поясу, відкритий 29 серпня 1981 року.
 Вежа Джеймса Джойса () — музей та одна з визначних пам'яток, що пов'язана з життям і творчістю письменника Джеймса Джойса.
 «Джакомо Джойс» () — психолого-автобіографічне есе ірландського письменника Джеймса Джойса, написане 1914 року.
 Міст Джеймса Джойса () — арковий сталевий міст, який з'єднує північний і південний береги річки Ліффі у Дубліні

Ірландські прізвища